Bazouges ist Name oder Namensbestandteil folgender geografischer Objekte in Frankreich, ausschließlich in den aneinander angrenzenden Départements Ille-et-Vilaine, Mayenne und Sarthe:

 Bazouges, Ortsteil von Château-Gontier im Département Mayenne
 Noyal-sous-Bazouges, Ort im Département Ille-et-Vilaine
 Bazouges-sur-le-Loir, Ort im Département Sarthe (bis 1894 Bazouges)
 Bazouges-la-Pérouse, Ort im Département Ille-et-Vilaine
 Bazouges-sous-Hédé, seit 1973 Hédé im Département Ille-et-Vilaine
 La Bazouges-du-Désert, seit 1961 La Bazouge-du-Désert, Ort im Département Ille-et-Vilaine
 Hédé-Bazouges, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine